Turlutte : équipement de pêche composé d'un leurre et d'une couronne d'hameçons,
 Turlutte (argot) : fellation.

Voir aussi
 
 Tureluut (flamand) : personne sous l'emprise de l'alcool, confuse ou désorientée